Schieren (Holstein), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Schieren (Luxemburg), een gemeente in het Luxemburgse kanton Diekirch